B10, B 10 bzw. B-10 steht für:
 Bundesstraße 10, eine Bundesstraße in Deutschland
 Budapester Straße (Österreich), eine ehemalige Bundesstraße in Österreich
 Nationalstraße B10, eine Nationalstraße in Namibia
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 ein Dieselkraftstoff mit 10 Prozent Beimischung von Fettsäuremethylester (FAME)
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 10
 mehrere Pkw-Modelle des Automobilherstellers Alpina, siehe Alpina B10
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Myene
 Martin B-10, US-amerikanischer Bomber der Zwischenkriegszeit
 ein sowjetisches Geschütz, siehe 82-mm-rückstoßfreies Geschütz B10

B10